Leso bezeichnet:
 Leso (Insel), Insel der Tambelaninseln

LESO bezeichnet:
 den ICAO-Code vom Flughafen San Sebastián
 Law Enforcement Support Office

Leso ist der Nachname von:
 Guido Leso, italienischer Rennfahrer
 Kutlwano Leso (* 1977), botswanischer Fußballschiedsrichter

Abkürzung